

Aziende 
 Lechler – azienda chimica italiana

Persone 
 Christian Lechler (1820-1878) – farmacista e imprenditore tedesco
 Shane Lechler (1976) – giocatore di football americano statunitense